La nazionale di pallavolo femminile del Kazakistan è una squadra asiatica ed oceaniana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo del Kazakistan ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Kazakistan.

Rosa 
Segue la rosa delle giocatrici convocate per il campionato mondiale 2022.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato asiatico e oceaniano

World Grand Prix

Volleyball Challenger Cup

Giochi asiatici

Coppa asiatica

Collegamenti esterni 
 

 
Pallavolo